Административные единицы третьего уровня Индии в разных штатах называются по-разному:
 техсил (tehsil, tahsil, tahasil),
 талук (taluk, taluka),
 мандал (mandal).
 (Block, имеются в виду «блоки (деревенских) общин») — название распространено как синоним термина «техсил» по всей Индии, в некоторых штатах используется официально с уточнениями:
 блок общинного развития (си-ди-блок; C.D.Block, Community Development Block) — сельские единицы, на которые поделена вся Индия, но лишь в пяти штатах они используются как АЕ.
 R.D.Block
 подокруги (Sub-Division, subdivision)
 район (Circle)

В качестве общего слова для любой административной единицы Индии 3-го уровня в русскоязычных работах иногда используется название «район».

Примечания

Ссылки 
 .
 Map of tehsils each states
 Interactive map of tehsils of india

Административное деление Индии
Административные единицы третьего уровня